193-й истребительный авиационный полк — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 193-й истребительный авиационный полк
 177-й гвардейский истребительный авиационный полк
 177-й гвардейский Дебреценский истребительный авиационный полк
 177-й гвардейский Дебреценский ордена Суворова истребительный авиационный полк
 Полевая почта 36660
 125-й гвардейский Дебреценский ордена Суворова зенитно-ракетный полк

История 
Полк формировался весной 1941 года в Ленинградском военном округе (м. Осиновая Роща Ленинградской области) в составе 54-й истребительной авиадивизии ВВС ЛВО, к 22 июня 1941 года формирование не было закончено. Был вооружён истребителями И-16 и МиГ-3. Группа летного состава во главе с командиром полка Галицыным Г. М. выделена на комплектование сводного 7-го иап, в состав которого вошли лётчики 7-го, 157-го, 191-го, 192-го и 193-го иап.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 5 сентября 1941, с 25 октября 1941 по 27 августа 1942 и с 10 марта 1943 по 2 июля 1944 года.

С 7 июля 1941 года полк был включён в состав 7-го авиакорпуса ПВО, базируется на аэродроме Антропшино, осуществляет противовоздушную оборону Ленинграда, перехватывал самолёты противника, штурмовал наземные войска и укрепления. 5 сентября 1941 года отведён в резерв в 14-й запасной полк в Рыбинск, где получил ЛаГГ-3

С 25 октября 1941 года в составе 19 ЛаГГ-3 действует на Калининском фронте, базируется на аэродроме Андреаполь. Так в частности, в ноябре 1941 года выполняет боевые задания в Новокарельском районе, штурмует дороги южнее Калинина, в марте 1942 года прикрывает наземные войска в районе Макарово — Чертолино, 31 марта 1942 года прикрывает Старицу. До августа 1942 года действует в районе Калинина, Таврово.

27 августа 1942 года выведен на переформирование, получил самолёты Ла-5. Прибыл на Воронежский фронт, ведёт боевые действия в районе города Валуйки, прикрывая его от налётов. Ближе к лету 1943 года перелетел в район Курска, совершает боевые вылеты на прикрытие бомбардировщиков в район Харькова, Чугуева, ведёт воздушные бои над Купянском, Уразово

10 августа 1943 действует в районе населённого пункта Липцы

В сентябре — декабре 1943 года действует в районе Харькова, Кривого Рога Так, отмечены вылеты лётчиков в районы Донченково, Мишурин Рог, Саевка, Ново-Фёдоровка, Таращанка, Терноватка, Грузька, Ясиноватка, Глинск, Новая Прага, Панчево, Гроздево, Ново-Михайловка, Большая Виска. С 7 сентября 1943 года 12 самолётов полка в составе сводной группы действовали с аэродрома подскока непосредственно у Харькова. В течение сентября 1943 года самолёты полка постоянно действовали над Днепром в районе Мишурин Рог — Бородаевка. 9 сентября 1943 года сопровождает бомбардировщиков в район Ковяги, Валки.

В конце октября 1943 года перелетел под Кривой Рог. В декабре 1943 в частности действует в районе Знаменки. В 1944 году принимает участие в Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях.

2 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 0178 преобразован в 177-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Подчинение

Командиры полка 
 майор Галицын Георгий Михайлович, 05.1941 — 24.06.1941
 майор Сухорученко Иван Фёдорович, 24.06.1941 — 05.1942
 батальонный комиссар Ефимов Иван Фёдорович, 05.1942 — 02.1943
 майор Муразанов Иван Петрович, 02.1943 — 07.1943
 майор Черненко Николай Никифорович, 07.1943 — 09.09.1943
 подполковник Пятаков, Григорий Михайлович, 09.1943 — 31.01.1945
 майор, подполковник Угроватов Пётр Васильевич, 01.02.1945 — 11.1947

Участие в операциях и битвах 
 Ржевско-Сычёвская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.
 Погорело-Городищенская операция — с 30 июля 1942 года по 23 августа 1942 года.

Отличившиеся воины полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС 
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Прибалтийской оборонительной операции